Le Service de la statistique du canton de Fribourg (en allemand : Amt für Statistik des Kantons Freiburg) effectue les enquêtes statistiques prévues par la loi fédérale ou cantonale et informe le public des tendances p. ex. dans les domaines du développement démographique, de l'économie, de l'environnement, de l'éducation et des soins de santé. Il remplit les fonctions de statistique publique en coopération avec l'Office fédéral de la statistique. Le Service de la statistique du canton de Fribourg est appelé "Service de la statistique" depuis 2003 et est affilié au département des Affaires économiques. Il est situé dans la capitale, Fribourg.

Histoire 
À ce jour, il n'existe pas de représentation historique complète de l'histoire du Service de la statistique du canton de Fribourg. Des traces historiques se trouvent dans une loi du . Par cette loi un Bureau de vérification des comptes des communes et paroisses rattaché à la direction de l'Intérieur était chargé des travaux de statistique et notamment de la relation avec le Bureau fédéral de statistique. Ce Bureau devait avant tout servir l'Office fédéral de la statistique. En 1895, le Bureau existant a été réorganisé et étendu à un poste de statistiques en raison de l'augmentation des tâches et du manque de capacités. Fribourg était le deuxième canton à se doter d'un office de statistique, après Argovie (1886). En 1897, Ferdinand Buomberger, secrétaire du Bureau cantonal de statistique, a publié le Dictionnaire des localités du canton de Fribourg, ce qui est important dans la mesure où l'existence et le travail du Bureau statistique ne sont officiellement mentionnés qu'en 1898. Diverses affectations ont fait passer ce Bureau de la Direction de l'intérieur à la Direction des Finances (1922), puis au département de l'Agriculture au sein de la Direction de l'Intérieur (1947). Jusque-là, le Bureau de statistique avait accompli toutes les tâches habituelles de la statistique publique. Cela a changé avec l'affectation au département agricole et maintenant ce Bureau était spécialisé dans un service pour l'agriculture. En 1964, l'Office cantonal de statistique est créé, occupant 4 personnes dont 1 à la demi-journée. L'Office de statistique repris toutes les tâches des statistiques publiques. En 1973, le Conseil d'État fusionnait l'Office cantonal de statistique avec le Service de l'automatisation de l'État et nommait ce département le Service d'informatique et de statistique. Le Service d'informatique et celui de statistique de l'État sont réorganisés en 1974 et séparés. À partir de 1978, le Service cantonal de statistique s'appelait "Service de statistique de l'État de Fribourg / Statistische Abteilung des Kantons Freiburg" et depuis 2003 "Service de la statistique / Amt für Statistik" et la direction rattachée "Direction de l'économie e de l'emploi / Volkswirtschaftsdirektion".

Principes fondamentaux de la charte 
Un changement de valeurs se produit dans la société moderne de la connaissance et de l'information. Les sentiments remplacent souvent les faits; les fausses nouvelles deviennent socialement acceptables; les relevés statistiques sont faits avec des données qui n'ont pas été collectées à des fins statistiques; l'intelligence artificielle et les mégadonnées gagnent en influence. Ces développements affectent la crédibilité des statistiques. C'est précisément pourquoi la confiance dans la statistique publique est d'autant plus importante. C'est pourquoi le Service de la statistique du canton de Fribourg s'est engagé à respecter le code de conduite de la Société suisse de statistique. Cela exige:

 que les offices statistiques accomplissent leurs tâches indépendamment du sujet,  
 qu'ils - tenus à la protection des données personnelles - traitent les données statistiques de manière confidentielle afin d'exclure des déductions sur la situation d'une personne physique ou morale,
 qu'ils recherchent des sources suffisantes pour répondre aux exigences de qualité des statistiques publiques,
 qu'ils fixent des objectifs de qualité généraux vérifiables pour les informations statistiques,
 qu'ils ne publient que des statistiques qui répondent aux normes de qualité et les identifient clairement comme un produit des statistiques publiques.

En plus de ces règles de conduite, les statistiques en tant que produit sont soumises à des exigences: elles doivent être légales, socialement pertinentes, transparentes et accessibles au public - même à long terme.

Informations et services 
Le Service de la statistique du canton de Fribourg fournit aux autorités cantonales et fédérales, aux communes, aux scientifiques, aux médias, aux entreprises et aux particuliers des données statistiques pertinentes, complètes et orientées vers l'utilisateur. Il soutient également les services cantonaux et d'autres organisations dans la réalisation d'enquêtes et d'études, qui sont principalement utilisées pour la planification. Il crée et publie des statistiques sur l'éducation, les affaires, les taxes, l'espace / l'aménagement / la construction, la police et la sécurité, la santé, la mobilité, l'énergie et l'environnement, les institutions et les droits politiques, les sports et loisirs et le tourisme.

Publications (choix) 
Annuaire statistique du canton de Fribourg
Infographies du Service de la statistique du canton de Fribourg
Des scénarios démographiques fribourgeois désormais annuels et interactifs
 Statistique de poche: Le canton de Fribourg en chiffres
Coronavirus: évolution de la situation dans le canton

Références 

Canton de Fribourg
Fribourg (Suisse)
Institut officiel de statistiques
Recensement
Service public en Suisse